Шко́ла № 8:

 Школа № 8 (Мариуполь)
 Школа № 8 (Мелитополь)
 Школа № 8 (Обнинск)